Az U17-es Afrikai nemzetek kupája (angolul: Africa U-17 Cup of Nations) egy, a CAF által kiírt nemzetközi labdarúgótorna, a 17 éven aluli labdarúgók számára.

A tornát 1995 óta két évente rendezik meg és egyben selejtező is az U17-es labdarúgó-világbajnokságra.

A címvédő Kamerun, a legsikeresebb válogatottak Nigéria, Ghána, Gambia, Mali, és Kamerun csapata 2-2 győzelemmel.

Eddigi eredmények 

h.u. – hosszabbítás után
b.u. – büntetők után

Éremtáblázat

Kapcsolódó szócikkek 
U23-as Afrikai nemzetek kupája
U20-as Afrikai nemzetek kupája
U17-es labdarúgó-világbajnokság

Jegyzetek

További információk 
 A CAF hivatalos oldala
 Az U17-es Afrikai nemzetek kupája eredményei az RSSSF.com-on

CAF
U17-es labdarúgás